Nirvana hace referencia a varios artículos:

Espiritualidad 

Nirvana (espiritualidad): momento de extinción de los deseos materiales en el budismo y el hinduismo.

Cuatro etapas del nirvāna: cuatro grados de acercamiento al nirvana.
Nirvana Sutra: uno de los textos principales del budismo.

Grupos de música 

Nirvana (banda de Reino Unido), banda británica de rock progresivo, de los años 1960.
Nirvana (banda), banda estadounidense de rock alternativo de los años 1990.

Psicología y psicoanálisis 
Falacia del Nirvana, error lógico de comparar cosas reales con irreales o alternativas idealizadas.
Principio de nirvana (psicoanálisis)